Ein Teilnehmer (Lehnübersetzung aus lateinisch particeps) steht für:
 Teilnehmer (Strafrecht), eine Form der Beteiligung an einer Straftat, siehe 
 Teilnehmer (Kommunikationssystem), ein an einem Kommunikationssystem Beteiligter
 Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr
 Teilnehmergemeinschaft, ein  Flurbereinigungsverfahren

Siehe auch: